Kino Bajka w Kluczborku
 Kino Bajka w Lublinie
 Kino Bajka w Lwówku Śląskim
 Teatr Bajka w Warszawie